

Арвада — місто, штат Колорадо
 Арвада — переписна місцевість, штат Вайомінг